Фанни Корнфорт (; 3 января 1835 года — 24.02.1909) — натурщица, экономка и любовница Данте Габриэля Россетти.

Биография 
Родилась в семье кузнеца в Суссексе, настоящее имя — Сара Кокс (). С Россетти познакомилась в 1858 году, став его моделью и возлюбленной в отсутствие Элизабет Сиддал.

Когда в 1860-м году Сиддал вернулась, Россетти женился на ней, в ответ Корнфорт вышла замуж за механика Тимоти Хьюза (), но долго они вместе не прожили.

После смерти Элизабет Сиддал в 1862 году переехала к Россетти в качестве домохозяйки, и их отношения длились до самой его смерти. В то же время он находился в связи с Джейн Моррис, которая была замужем за Уильямом Моррисом, поэтому роман приходилось держать в секрете.

Что касается Корнфорт, то её отношения с Россетти не были тайной ни для кого. Она происходила из низших социальных слоев, и её необразованность и грубый акцент всегда шокировали его друзей. С течением времени Корнфорт сильно прибавила в весе, за что получила от Россетти прозвище «Дорогой слоник». В свою очередь она называла его «Носорожек», намекая и на его увеличившийся размер талии. Находясь в разлуке, Россетти рисовал и посылал ей слоников.

После серьезного ухудшения здоровья Россетти, из-за вмешательства его родственников, Корнфорт была вынуждена покинуть дом Россетти в 1877 году. В ноябре 1879 года она вышла замуж за Джона Шотта ().

На следующий год после смерти Россетти она вместе с мужем открыла галерею Россетти, чтобы продать некоторые имевшиеся у неё картины. Муж её умер в 1891-м, и Корнфорт осталась жить со своим пасынком Фредериком до смерти того в 1898-м, после чего вернулась в Западный Суссекс, продолжив жить с семьёй мужа, пока не была против воли отправлена в работный дом (предположительно её золовкой Розой).

В конце жизни страдала от сенильной деменции и 30-го марта 1907-го года поступила в психиатрическую лечебницу в Суссексе, где умерла от пневмонии 24-го февраля 1909-го года.

По утверждению её биографа и историка искусства К. Уолкера, была похоронена на кладбище Чичестера и именована в документах как Сара Хьюз. Ее безымянная могила, как считается, найдена в 2015 году.

Берн-Джонс использовал ее в качестве натурщицы для картины "Надежда", оставшейся незавершенной.

На картинах 
 1859 — Bocca Baciata (Музей изящных искусств, Бостон).
 1861 — Лукреция Борджиа / Lucrezia Borgia
 1861 — Прекрасная Розамунда / Fair Rosamund
 1865 — Синяя беседка
 1868 — Леди Лилит / Lady Lilith
 1874 — Святой Грааль

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Натурщицы прерафаэлитов
Женщины Викторианской эпохи